Кератри () — французская фамилия. Известные носители:

 Кератри, Огюст Иларион (1769—1859) — французский писатель.
 Кератри, Эмиль (1832—1904) — французский писатель и политический деятель, сын Огюста Кератри.